Арса́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сен-Мартен-де-Валама. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07012.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 414 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 242 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 174 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 174 активных работали 161 человек (101 мужчина и 60 женщин), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 68 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Минеральный источник
 Замок XVI века
 Церковь XIX века

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш